Линчук — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Линчук, Александр Титович (1925—2011) — Герой Советского Союза.
 Линчук, Марина (род. 1987) — белорусская топ-модель.